Le Grand Prix moto du Qatar 2020 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 2020.

Cette  du Grand Prix moto du Qatar s'est déroulée du 6 au  sur le circuit international de Losail.

Le Grand prix catégorie MotoGP est annulé en raison des restrictions provoquées par l'épidémie du coronavirus sur cette période. Les nombreuses écuries originaires de l'Italie, dont les voyageurs en provenance de ce pays ne sont pas autorisés à venir au Qatar (sinon mis en quarantaine), poussent la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) a annoncer dimanche 1er mars 2020 l'annulation du Grand Prix pour la catégorie reine. Les courses en catégories inférieures Moto2 et Moto3 sont maintenues, car tous les participants étaient déjà au Qatar.

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2020
Sport au Qatar en 2020
Sport en mars 2020
Qatar
Événement sportif annulé en raison de la pandémie de Covid-19